1993 Голяма награда на Германия е 41-вото за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 25 юли 1993 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия